Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1940 des championnats de tennis d'Australie qui commence le 20 janvier 1940. Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Nancye Wynne bat Thelma Coyne en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Joan Hartigan et Nell Hall Hopman.

Parcours 
13 joueuses sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1940
Australie Simple dames
1940 en Australie
Compétition de tennis à Sydney